Björn Hlynur Haraldsson – attore e regista islandese
 Björn Farmann Haraldsson – re di Vestfold